Выввытгыр ( — «седловина») — топоним (основные типы: ороним и гидроним) в России чукотского происхождения.

Транслитерируется также как Вывитгир, Вывитхер

Чукотский автономный округ 
 Выввыткар — гора, в северной части Чукотского нагорья, на северо-восточном склоне Эквыватапского хребта, координаты 68°41' с. ш. 179°18' з. д., код ГКГН 791227.
 Выввытгыр — гора, на юго-востоке Вапкаремской низменности, в истоках р. Носатая, координаты 67°09' с. ш. 176°05' з. д., код ГКГН 599254.
 Выввытгыр, Вывитхр — мыс, северо-западное побережье Мечигменской губы Мечигменского залива Берингова моря, координаты 65°35' с. ш. 172°38' з. д., код ГКГН 790326.
 Выввыткар — река, правый приток р. Паляваам, координаты 68°54' с. ш. 172°54' в. д., код ГКГН 790188.
 Выввыткар — река, правый приток р. Этъыквын, координаты 68°50' с. ш. 179°38' з. д., код ГКГН 156407.

См. также

Примечания